Stade Léo-Lagrange ist der Name folgender Bauwerke:

 Stade Léo-Lagrange (Besançon), Fußballstadion in Besançon
 Stade Léo-Lagrange (Chalon-sur-Saône), Fußball-, Rugby- und Leichtathletikstadion in Chalon-sur-Saône
 Stade Léo-Lagrange, Fußballstadion in Nizza, besser als Stade du Ray bekannt
 Stade Léo-Lagrange (Poissy), Fußball- und Leichtathletikstadion in Poissy